Gulberg peut désigner :

 , une ville du district de Karachi-Centre au Pakistan ;
 , une  de Lahore, au Pakistan.